Саймон Дэвид Кинберг (; род. 2 августа 1973, Лондон, Великобритания) — американский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Ранняя жизнь 
Родился 2 августа 1973 года в Лондоне, в еврейской семье. Он переехал в США и вырос в Лос-Анджелесе, Калифорнии. Кинберг поступил в Брентвудскую Школу в Лос-Анджелесе и окончил её в 1991 году. Он также окончил Брауновский университет, Фи Бета Каппа, Magna Cum Laude и получил степень магистра искусств от Колумбийского университета, где он выиграл их самую высшую сценарную награду. Автор сценариев для кинокомпаний Disney, Sony и Dreamworks, работает вместе со Стивеном Спилбергом, Джерри Брукхаймером и другими известными кинематографистами.

Личная жизнь 
Женился на Мали Хелед в 2001 году. У них два сына.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 Deadline Hollywood: Kinberg Production Deal 
 The Dialogue: Learn from the Masters Interview 
 
 Columbia University Interview
 London Standard Article

Выпускники Школы искусств Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета